oporność – opór elektryczny, impedancja
 oporność na antybiotyki